Nepa är ett släkte av insekter. Nepa ingår i familjen vattenskorpioner. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vattenskorpioner
Nepa